Artakserkses je ime več perzijskih kraljev:
 Artakserkses I. (465 pr. n. št. - 424 pr. n. št.)
 Artakserkses II. Mnemon (405 pr. n. št. - 359 pr. n. št.)
 Artakserkses III. (359 pr. n. št. - 338 pr. n. št.)